Комб се може односити на:
 Комб (Еро), село у департману Еро у Француској
 Комб (Ду), село у департману Ду у Француској